Diese Episodenliste enthält alle Episoden der britischen Zeichentrickserie Mr. Bean – Die Cartoon-Serie. Die Fernsehserie umfasst fünf Staffeln mit 130 Episoden.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Weblinks 
 

Episodenliste